Superligaen (2003/2004) była 92. sezonem mistrzostw Danii w piłce nożnej. Liga skupiała 12 zespołów. Tytuł obroniła drużyna FC København.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Superligaen

Bibliografia

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii
2003 w piłce nożnej
2004 w piłce nożnej
2003 w Danii
2004 w Danii